Budupönen ist der Name ehemals ostpreußischer Dörfer, die im heutigen Gebiet der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Budupönen, 1938 bis 1946 Buden, Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Petrowskoje, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk
 Budupönen, 1938 bis 1946 Moosbach (Ostpr.), Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Owraschkino, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk
 Budupönen, 1938 bis 1946 Sandhöhe, Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Berestowoje, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk
 Budupönen, 1938 bis 1946 Freihöfen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, untergegangener Ort im Rajon Neman
 Budupönen, 1938 bis 1946 Hüttenfelde, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, untergegangener Ort im Rajon Neman
 Budupönen-Uthelen, 1938 bis 1946 Hartigsberg, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Dolschanskoje, Siedlung im Rajon Krasnosnamensk

Siehe auch:
 Alt Budupönen, 1938 bis 1946 Altpreußenfelde, Kreis Stallupönen/Ebenrode, seit 1946: Kalinowo (Kaliningrad, Nesterow), Siedlung im Rajon Nesterow
 Neu Budupönen, 1938 bis 1946 Neupreußenfelde, Kreis Stallupönen/Ebenrode, ab 1946: Briketnoje, untergegangener Ort im Rajon Nesterow